Okręgowe rozgrywki w piłce nożnej w województwie świętokrzyskim w sezonie 2005/2006 organizowane były przez Świętokrzyski Związek Piłki Nożnej. Rozgrywki regionalne w województwie prowadzone były na 3 szczeblach rozgrywkowych - IV lidze, Klasie Okręgowej (2 grupy) oraz Klasie A (4 grupy).

Drużyny z województwa świętokrzyskiego występujące w centralnych i makroregionalnych poziomach rozgrywkowych:

 I liga/Ekstraklasa - Korona Kielce
 II liga - KSZO Ostrowiec Świętokrzyski, HEKO Czermno
 III liga, gr. IV - Wierna Małogoszcz, AKS Busko-Zdrój

Rozgrywki regionalne

IV liga 

||rowspan=14|

Klasa Okręgowa

grupa świętokrzyska I 

||rowspan=1|

||rowspan=6|

grupa świętokrzyska II 

||rowspan=5|

||rowspan=2|

Klasa A

grupa świętokrzyska I 

||rowspan=1|

||rowspan=2|

||rowspan=3|

||rowspan=2|

grupa świętokrzyska II 

||rowspan=3|

||rowspan=3|

||rowspan=1|

grupa świętokrzyska III 

||rowspan=2|

||rowspan=1|

||rowspan=3|

grupa świętokrzyska IV 

||rowspan=4|

||rowspan=3|

||rowspan=1|

Baraże o Klasę Okręgową 
Zwycięzca: Jawornik Gorzków

Zwycięzca: Olimpia Pogoń Staszów

Przypisy

Bibliografia 
90 minut

Sport w województwie świętokrzyskim